Кратер Теофил () — большой молодой ударный кратер в области северо-западного побережья Моря Нектара на видимой стороне Луны. Название присвоено в честь церковного деятеля и богослова Феофила Александрийского (IV—V век) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к эратосфенскому периоду.

Описание кратера 

Кратер Теофил перекрывает северо-восточную часть вала кратера Кирилл. Другими ближайшими соседями кратера Теофил являются кратер Ибн Рушд на западе; кратер Ипатия на севере-северо-западе; кратер Торричелли на севере-северо-востоке; кратер Медлер на востоке и кратер Катарина на юге-юго-западе. На севере от кратера находится Залив Суровости; на юго-востоке — Море Нектара. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 98,6 км, глубина 4100 м.

Кратер Теофил имеет полигональную форму и практически не разрушен. Вал с четко очерченной острой кромкой. Внутренний склон вала несколько неравномерный по ширине, с ярко выраженной террасовидной структурой, уклон восточной части склона составляет 46°. Северо-западная часть внутреннего склона отмечена небольшим чашеобразным сателлитным кратером Теофил B. Высота вала над окружающей местностью достигает 1540 м, объем кратера составляет приблизительно 12400 км³. Дно чаши ровное, за исключением пересеченной западной и юго-восточной части, в центре чаши расположен массив из нескольких центральных пиков. Среди них выделяют западный пик, обозначаемый как Пси (ψ) высотой 1100 м; восточный Фи (φ) высотой 2700 м и северный Альфа (α) высотой 2100 м. Состав центральных пиков анортозит (A), габбро-норито-троктолитовый анортозит с содержанием плагиоклаза 85-90 % (GNTA1); габбро-норито-троктолитовый анортозит с содержанием плагиоклаза 80-85 % (GNTA2) и анортозитовый троктолит (AT). В области центральных пиков кратера Теофил зарегистрированы температурные аномалии во время затмений. Объясняется это видимо осыпями пород и подвижкой отдельных валунов нарушающих целостность реголита, оказывающего термоизолирующее действие.

Считается, что образцы пород выброшенных при образовании кратера Теофил собраны астронавтами Аполлона-11 (место посадки приблизительно в 350 км на северо-запад от кратера, район посадки пересечен светлыми лучами, по меньшей мере один из которых относится к кратеру Теофил) и Аполлона-16 (место посадки приблизительно в 300 км на восток от кратера, фрагменты базальтовых пород обедненных титаном характерные для Моря Нектара и Залива Суровости).

Лучшее время для наблюдения кратера — пятый день после новолуния.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Теофил B включен в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Снимки кратера с борта Аполлона-10, Аполлона-11, Аполлона-12, Аполлона-14, Аполлона-16.
 Комбинация снимков с борта Аполлона-16.
 Кратер Теофил на карте LAC-78.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Кратер Теофил на карте LM-78.
 Топографическая карта окрестностей кратера.
 
 
 Linears.
 Central Peak Bedrock.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны